Аделардо Родригес Санчес (; 26 сентября 1939, Бадахос) — испанский футболист, полузащитник. Чемпион Европы 1964. Участник двух чемпионатов мира.

Клубная карьера 
Аделардо начал карьеру в команде из его родного города «Феррокарриль», затем он играл за «Бетис Экстремено». Позже футболист перешёл в «Эстремадуру», где дебютировал во втором дивизионе чемпионата Испании. На следующий сезон Аделардо перешёл в «Бадахос», также команду второго дивизиона.

В июне 1959 года «Бадахос» играл в неофициальном турнире с клубом «Атлетико Мадрид». Там Аделардо очень понравился главному тренеру мадридцев, Фернандо Даучику, который и пригласил полузащитника в свой клуб. 13 сентября 1959 года Аделардо дебютировал в Примере чемпионата Испании в матче с «Лас-Пальмасом»; в этой игре его клуб победил 3:0, а сам игрок стал автором первого гола его команды на 11 минуте встречи. После этого футболист провёл в клубе 17 лет, сыграв в 511 матчах и забив 113 голов. В составе команды он выиграл пять Кубков Испании, три чемпионата Испании, Кубков Кубков УЕФА и Межконтинентальный кубок. 1 сентября 1976 года Аделардо провёл прощальный матч за «Атлетико», в котором его команда победила 1:0 сборную Мексики.

Уйдя из футбола, Аделардо сыграл сезон в мини-футбольной команде «Интер Мовистар» и выиграл с ней первый мини-футбольный турнир, организованный Королевской испанской футбольной федераций.

Международная карьера 
Аделардо дебютировал в сборной Испании 6 июня 1962 года на чемпионате мира против Бразилии, где его команда проиграла 1:2; при этом Аделардо стал автором единственного гола своей команды. В 1964 году он поехал со сборной на чемпионат Европы, где его команда добилась победы, однако на самом турнире полузащитник не провёл ни одной минуты на поле. Всего за сборную Аделардо провёл 14 матчей и забил 2 гола.

Достижения 
 Обладатель Кубка Испании: 1960, 1961, 1965, 1972, 1976
 Чемпион Испании: 1966, 1970, 1973
 Обладатель Кубка Кубков: 1962
 Чемпион Европы: 1964
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1974

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sportec.es
 LA ENTREVISTA: Adelardo: «Mi mayor orgullo ha sido defender la camiseta del Atleti. Lo más importante es poder decir que he cumplido mi deber»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Эстремадура»
Игроки ФК «Бадахос»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»